Сен-Ришомон:

 Сен-Ришомон — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Сен-Ришомон — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.